Kirkville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kirkville (Iowa)
 Kirkville (Kalifornien)
 Kirkville (Kentucky)
 Kirkville (Mississippi)
 Kirkville (New York)

Siehe auch:
 Kirksville